Hartford kan syfta på

Geografi

Storbritannien 
 Hartford, Cambridgeshire – en by i Huntingdonshire
 Hartford (distrikt) – en civil parish i grevskapet Cheshire West and Chester
 Hartford (distriktshuvudort) – en ort i grevskapet Cheshire West and Chester
 Hartford, Somerset – en ort i Brompton Regis, Somerset West and Taunton, Somerset, England

USA 
 Hartford, Alabama
 Hartford – delstaten Connecticuts huvudstad
 Hartford, Iowa
 Hartford, Kansas
 Hartford, Maine
 Hartford, Michigan 
 Hartford, New York
 Hartford, South Dakota 
 Hartford, Tennessee 
 Hartford, Vermont 
 Hartford, Wisconsin

Se även 
 Hartford City – flera
 Hartford County
 New Hartford